Pollia kan syfta på:

 Pollia (djur) – ett släkte av snäckor
 Pollia (växter) – ett släkte av växter